Matthew Corrente (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Vipers de Vaughan || OPJHL ||39 ||3 ||7 ||10 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2004-2005 || Spirit de Saginaw|| LHO ||62 ||6 ||9 ||15 ||89 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Spirit de Saginaw || LHO ||61 ||6 ||24 ||30 ||172 ||4 ||1 ||1 ||2 || 8
|-
| 2006-2007 || Spirit de Saginaw || LHO ||29 ||2 ||13 ||15 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || IceDogs de Mississauga || LHO ||14 ||1 ||10 ||11 ||27 ||5 ||0 ||1 ||1 || 8
|-
|2007-2008 || IceDogs de Niagara || LHO ||21 ||2 ||13 ||15 ||64 ||10 ||0 ||5 ||5 || 33
|-
|2008-2009|| Devils de Lowell || LAH ||67 ||6 ||12 ||18 ||161 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010|| Devils de Lowell ||LAH||43 ||5 ||15 ||20 ||74 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 ||Devils du New Jersey ||LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||24 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Devils d'Albany ||LAH || 3|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Devils du New Jersey || LNH || 22|| 0|| 6|| 6|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Devils d'Albany || LAH || 39|| 2|| 6|| 8|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 11|| 0|| 2||2 || 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 72||2 || 9|| 11||136 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015 || Crunch de Syracuse || LAH || 47|| 2|| 6|| 8|| 99|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 ||  Rampage de San Antonio || LAH || 10 || 1 || 4 || 5 || 43 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Everblades de la Floride || ECHL || 13 || 0 || 2 || 2 || 44 || - || - || - || - || - 

| 34 || 0 || 6 || 6 || 68 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des IceDogs de Mississauga
Joueur des IceDogs de Niagara
Défenseur de hockey sur glace